Стандартный английский язык (, в кругах лингвистов часто используется аббревиатура ) — понятие, которое относится к любой форме английского языка, включающей в себя грамматику, лексику и правописание, принятой в качестве национальной литературной нормы в англоязычных странах. Поскольку, в отличие от абсолютного большинства наиболее распространённых языков мира, у английского языка нет никакого официального регулятора, точное определение «стандартного английского языка» невозможно дать в принципе.

Множественность стандартов английского языка 
В Великобритании, в частности, в Англии и Уэльсе, под SE часто подразумевают Received Pronunciation и  (UKSE). В Шотландии в качестве языкового стандарта используется Шотландский вариант английского языка (Scottish Standard English). В США стандартным английским именуют , или «североамериканский английский», который отличается от , прежде всего акцентом. В Австралии стандартом считается Австралийский вариант английского языка ().

Особенности «стандартного английского» зависят от региональной специфики. Форма, которая считается стандартом в одном регионе, может быть нестандартной в другом, и наоборот. Например городской сленг американских чернокожих можно рассматривать как «нестандартный английский» в отличие от сленга представителей среднего класса.
Помимо этого, в рамках каждого «национального стандарта» английского языка существует набор функциональных стилей речи (достаточно сравнить, например, стиль газетной публицистики со стилем академических изданий). Различаются между собой также стандарты устной и письменной английской речи. Стандарты разговорной речи традиционно менее жёстки, нежели стандарты письменной речи, и быстрее воспринимают новые грамматические нормы и лексику. Различия в версиях SE зачастую восходят к правилам английской грамматики, принятым ещё в XVIII веке.

В результате исторических миграций англоговорящего населения и создания Британской империи, а также преимущественного использования английского языка в качестве международного языка торговли и коммерции (лингва-франка), английский стал наиболее широко используемым вторым языком после родного. В странах, где английский язык не является широко распространённым, для местных жителей можно считать для целей обучения «стандартом» британский или американский вариант.

Грамматика 

Версии SE в различных англоязычных странах очень близки друг к другу и отличаются незначительными грамматическими особенностями. Например, в американском английском и австралийском английском, формы «sunk» и «shrunk» начинают восприниматься как стандартные формы прошедшего времени глаголов «sink» и «shrink», в то время как в британском SE стандартными по-прежнему считаются формы прошедшего времени «sank» и «shrank». В южноафриканском английском становится нормой опускание дополнения у переходных глаголов, например: «Did you get?», «You can put in the box», что не является нормой в большинстве других форм SE.

Лексика 
В лексике англоязычных стран более всего выделяется лексика австралийского английского, для которой характерным является употребление уменьшительных имён путём сокращения слов или добавления соответствующих окончаний, или того и другого одновременно, например «G’day» (good day), «medico» (medical practitioner), «blockie» (someone farming a block of land), «ump» (umpire).

Орфография 

За редкими исключениями, стандартным признаётся правописание как американского, так и британского английского, а также смесь этих двух вариантов (как, например, в правописании канадского английского и австралийского английского). Британский вариант правописания обычно преобладает в странах Содружества.

См. также 
 Диалекты  английского языка
 Новоанглийский язык

Примечания

Литература 

 

 Blake, N. F. 1996. «A History of the English Language» (Basingstoke: Palgrave)
 Burridge, Kate and Bernd Kortmann (eds). 2008. «Varieties of English: vol 3, The Pacific and Australasia» (Berlin and NY: Mouton de Gruyter)
 

 

 

 Crystal, David. 1997. «A Dictionary of Linguistics and Phonetics» 4th ed. (Oxford: Blackwell)
 Durkin, Philip. «Global English», Oxford English Dictionary, 2007. Accessed 2007-11-07.
 

 Gorlach, Manfred. 1997. «The Linguistic History of English» (Basingstoke: Macmillan)
 

 Harder, Jayne C., Thomas Sheridan: A Chapter in the Saga of Standard English, American Speech, Vol. 52, No. 1/2 (Spring — Summer, 1977), pp. 65-75.
 

 

 Kortmann, Bernd and Clive Upton (eds). 2008. «Varieties of English: vol 1, The British Isles» (Berlin and NY: Mouton de Gruyter)
 Mesthrie, Rajend (ed). 2008. «Varieties of English: vol 4, Africa, South and Southeast Asia» (Berlin and NY: Mouton de Gruyter)
 

 Schneider, Edgar W. (ed). 2008. «Varieties of English: vol 2, The Americas and the Caribbean» (Berlin and NY: Mouton de Gruyter)
 Smith, Jeremy. 1996. «An Historical Study of English: Function, Form and Change» (London: Routledge)
 Thorne, Sarah. 1997. «Mastering Advanced English Language» (Basingstoke: Macmillan)
 

Разновидности английского языка